Моховской район — административно-территориальная единица в Центрально-Чернозёмной, Курской и Орловской областях РСФСР, существовавшая в 1928-1930 и 1935—1963 годах. Административный центр — село Моховое.

Район был образован 30 июля 1928 года с центром в селе Ржаное в составе Орловского округа Центрально-Чернозёмной области.

25 сентября 1930 года Моховской район был упразднен, его территория вошла в состав Орловского района.

18 января 1935 года район был восстановлен с центром в селе Моховое уже в составе Курской области.

27 сентября 1937 года район передан в состав вновь образованной Орловской области.

9 февраля 1963 года Моховской район был упразднён, его территория вошла в состав Залегощенского сельского района.

Примечания

Ссылки 

Упразднённые районы Орловской области
Районы, упразднённые в 1963 году
Районы, образованные в 1928 году
Появились в 1928 году в России
Районы, упразднённые в 1930 году
Районы, образованные в 1935 году
Появились в 1935 году в России